Les Complices peut désigner :
 Les Complices, le roman de Georges Simenon paru en 1956 ;
  (Jigsaw) un film américain de James Goldstone sorti en 1968 ;
 Les Complices, un film américain de Charles Shyer sorti en 1994 ;
 Les Complices, un téléfilm de Christian Vincent (adapté du roman de Simenon) diffusé en 2013.

 Les Complices, un film de Cécilia Rouaud sorti en 2023